

Vitigni 
 Marzemino – vitigno autoctono italiano

Vini DOC 
 Breganze Marzemino –  nella provincia di Vicenza 
 Breganze Marzemino riserva – nella provincia di Vicenza
 Breganze Marzemino superiore – nella provincia di Vicenza
 Colli di Scandiano e di Canossa Marzemino –  nella provincia di Reggio Emilia
 Garda Marzemino – nelle province di Brescia, Mantova e Verona
 Trentino Marzemino – nella provincia di Trento 
 Trentino Marzemino riserva – nella provincia di Trento